Palaearctonyx (Палаеарктоникс — „древна медвјеђа канџа”) је изумрли род плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
Род Palaearctonyx је у прошлости био уврштаван унутар изумрле породице Miacidae, али је касније препознат као представник кладуса Carnivoraformes.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Palaearctonyx.

Временска распрострањенст рода Palaearctonyx унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes
 Miacidae

Референце 

†
Изумрли сисари Северне Америке